Mark Hughes (né en 1963), footballeur gallois ;
 Mark Hughes (né en 1976), ancien joueur de rugby à XIII ;
 Mark Hughes (botaniste) (fl. 2002), botaniste britannique dont l'abréviation botanique standard est « M.Hughes » ;
 Mark R. Hughes (1956-2000), homme d'affaires américain.

Notes et références